Dans van de farao kan verwijzen naar een van de volgende items van de Belgische band K3:

 K3: Dans van de farao (film) - Belgische film
 Dans van de farao (album) - album met muziek van bovenstaande film
 Dans van de farao (single)